Бори́с Мансу́ров:
 Мансуров, Борис Александрович (?—1814) — казанский губернатор (1805—1814).
 Мансуров, Борис Владимирович (1902—1961) — советский военачальник, генерал-майор.
 Мансуров, Борис Павлович (1828—1910) — сенатор, активный участник создания «Русской Палестины».